Station Pollnow (Landesbahn) was een station in de Poolse plaats Polanów aan de smalspoorlijnen van Schlawe (Sławno) naar Breitenberg (Gołogóra) en van Köslin (Koszalin) naar Pollnow. In 1934 is de lijn naar Schlawe omgezet in normaalspoor. Het station voor de smalspoorlijnen lag bij het station voor de spoorlijn Gramenz (Grzmiąca) – Zollbrück (Korzybie). Voor 1945 lag Polanów in Duitsland.

Polanów Wąskotorowy